Куруча́й () — река в Азербайджане, левый приток Аракса. Протекает по территории Ходжавендского и Физулинского районов.

С начала 1990-ых годов до осени 2020 года верхнее течение реки контролировалось непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой.

Описание 
Длина Куручая 82 км, площадь бассейна — 512 км². Река образуется слиянием рек Аллычай и Ишханчай. Куручай питается в основном дождевыми водами. Вода реки используется в орошении. В июле-августе уровень воды в реке сильно спадает, а в некоторые годы река полностью пересыхает.

Топонимика 
Слово «куру» () означает «пересохший, маловодный».

Примечания 

Реки Азербайджана
Физулинский район
Ходжавендский район